Aculeu fou un sobrenom de Caius Furius.
 Gai Visel·li Var Aculeu fou un cavaller roma.

Vegeu també 
 Agulla prové de la paraula llatina aculeus'.
 Aculi en botànica, estructura punxant